Доусон (округ, Джорджія)
Доусон (округ, Монтана)
Доусон (округ, Небраска)
Доусон (округ, Техас)

Див. також 
 Доусон